Il doppio  dell'Open d'Orléans 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Renavand erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno perso nel 1º turno.

Lukáš Dlouhý e Gilles Müller hanno battuto in finale Xavier Malisse e Ken Skupski 6–2, 6–7(5–7), [10–7].

Teste di serie

  Xavier Malisse /  Ken Skupski (finale)
  Dustin Brown /  Adil Shamasdin (quarti di finale)

  Rameez Junaid /  Raven Klaasen (quarti di finale)
  Philipp Marx /  Florin Mergea (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open d'Orléans 2012